Aceasta este o listă de filme istorice lansate în anii 1920.

Note

1920

1920
istorice